S37 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fiat SPA S37 blindé, un véhicule de transport de troupes blindé italien.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Porter des gants appropriés, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Voie rapide autrichienne S37 reliant Sankt Veit an der Glan à Klagenfurt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres